St. Luke’s Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Luke’s Church (Baltimore County, Maryland), ID-Nr. 73002196
 St. Luke’s Church (Queen Anne’s County, Maryland), ID-Nr. 77001505
 St. Luke’s Church (New York), ID-Nr. 83003936
 St. Luke’s Church (South Carolina), ID-Nr. 87001951
 St. Luke’s Church (Virginia), ID-Nr. 66000838

Siehe auch:
 St. Luke’s Episcopal Church
 St. Luke’s Protestant Episcopal Church
 St. Luke’s Church (London)